Алекса́ндр Серге́евич Я́кушев () — советский хоккеист и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1970), Заслуженный тренер СССР (1992). Заслуженный тренер России (1992). Главный тренер сборной России (1998—2000). Член Зала хоккейной славы (с 2018 года).

Биография 
Семья Якушевых проживала в подмосковном Реутове, однако на свет Александр появился в Балашихе.

Игрок московского «Спартака» (1964—1980) и австрийского «Капфенберга» (1980—1983).

В 1967 году Якушева впервые пригласили в сборную СССР. Окончательно он закрепился в сборной в 1972 году, накануне Олимпиады в Саппоро. Играл в сборной до 1979 года, принял участие в двух зимних Олимпиадах и в 10 чемпионатах мира и Европы.

Участник суперсерий СССР — Канада 1972 и 1974 годов. В обеих суперсериях был самым результативным игроком в составе сборной СССР: 11 очков (7+4) в 1972 году, 8 (5+3) в 1974. В каждом из четырёх московских матчей «Серии-72» Якушев получил приз лучшего игрока (уникальные золотые перстни), присуждавшийся жюри из крупнейших канадских хоккейных экспертов. По итогам «Серии-72» канадские журналисты причислили Якушева, Третьяка и Харламова к почётной категории «бессмертных».

В «Спартаке» и в сборной СССР выступал в составе звеньев нападения Мартынюк — Шадрин — Якушев, Шалимов — Шадрин — Якушев. Эти тройки были одними из сильнейших в советском хоккее своего времени, в чемпионатах СССР 1972/73 и 1975/76 завоёвывали приз «Три бомбардира». На Олимпиаде 1976 года в Инсбруке тройка Шалимов — Шадрин — Якушев забивала во всех играх, а в решающем матче с Чехословакией забила дважды (в том числе гол за 4 минуты до конца матча при счёте 2:3).

Член КПСС с 1974 года.

В 1989—1993 и 1998—2000 годах — главный тренер ХК «Спартак» (Москва). В середине 1990-х работал в Швейцарии в клубе «Амбри-Пиотта».

В 1998—2000 годах — главный тренер сборной России.

В данный момент возглавляет ветеранский ХК «Легенды хоккея СССР», Председатель Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги.

Входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.

26 июня 2018 года было объявлено о включении Александра Якушева в Зал хоккейной славы. Церемония включения состоялась 12 ноября 2018 года.

Достижения 
 Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), семикратный чемпион мира и Европы (1967, 1969, 1970, 1973-75, 1979).
 На чемпионате мира 1975 года признан лучшим нападающим.
 Входил в символическую сборную чемпионата мира в 1974 и 1975 годах.
 На Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы сыграл 90 матчей, забросил 64 шайбы. Всего в сборной СССР забросил 146 шайб.
 Трёхкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976).
 Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 годов.
 Второй призёр чемпионата СССР 1965, 1966, 1968, 1970, 1973, 1979, 1980 годов.
 Третий призёр чемпионата СССР 1964, 1972, 1975 годов.
 В чемпионатах СССР провёл 568 матчей и забросил 339 шайб.
 Трижды становился лучшим снайпером чемпионата СССР (1968/1969, 1973/1974, 1975/1976).
 Входил в список лучших хоккеистов СССР в 1965, 1967—1971, 1973—1977, 1979 годах.
 Член Клуба Всеволода Боброва (517 шайб, 7 место).
 В качестве тренера ХК «Спартак» стал бронзовым призером Чемпионата СССР 1992.
 В 2003 году был введён в Зал славы Международной федерации хоккея.
 В 2018 году был введён в Зал хоккейной славы

Награды 

 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (20 декабря 2021) — за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (19 апреля 1995) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спартак»
 орден Почёта (26.12.2011)
 орден Трудового Красного Знамени (07.05.1975)
 два ордена «Знак Почёта» (03.03.1972; 07.06.1979)
 «Харламов Трофи» в номинации «За верность хоккею» (2016)

Образ в кино 
В российском кинофильме «Хоккейные игры» (2012) роль А. С. Якушева исполнил Евгений Плиткин.

См. также 
 Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой

Литература

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Легенды хоккея СССР»
 Страничка на сайте история ХК «Спартак» Москва 
 Биографические сведения 
 Статистика на сайте Hockey CCCP International 
 Олимпийская статистика сайте Sports-Reference.com 
 Александр Якушев  на сайте SPORTSLIVE.RU
 Якушев Александр Сергеевич на сайте Международный объединённый биографический центр 

Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Капфенберг»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Спартак» Москва
Тренеры сборной России по хоккею с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Члены КПСС
Зал славы хоккея с шайбой